1986 Голяма награда на Германия е 34-то за Голямата награда на Германия и десети кръг от сезон 1986 във Формула 1, провежда се на 27 юли 1986 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално

Източници 
 

Голяма награда на Германия